Simon Roussin (1981-), pilote automobile canadien ;
 Simon Roussin (1987-), dessinateur et auteur de bande dessinée français.